Geografia
 Nara (prefeitura), no Japão
 Nara (cidade), capital da prefeitura acima

Outros
 Período Nara na história do Japão
 Língua nara

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos